Realm of Chaos (c субтитрами Slaves to Darkness) () — второй студийный альбом английской дэт-метал группы Bolt Thrower.

Об альбоме 
Запись альбома происходила в течение апреля-июля 1989 года, выпущен он был на лейбле Earache Records, так как контракт с лейблом Vinyl Solution, где был выпущен их дебютный альбом In Battle There Is No Law, продлён не был (по умолчанию он был подписан только на первый дебютный альбом). Альбом был выпущен 28 октября 1989 года, и перевыпущен в 2005 году с новой обложкой (но группа не рекомендует покупать переиздание, так как с него ей не отчисляются гонорары, что связано с более поздней сменой лейбла на Metal Blade).

По сравнению с дебютным альбомом альбом значительно прибавил в скорости, усилились гитарные риффы, в большинстве песен используются бласт-биты. В сочетании со сложной гитарной структурой альбом является одним из первых в «чистом» жанре дэтграйнд.

Список композиций 
 Все песни были написаны группой Bolt Thrower

Участники 
 Карл Уиллетс — вокал
 Гэвин Уорден — гитара
 Барри Томпсон — гитара
 Эндри Уэйл — барабаны
 Джо Бенч — бас-гитара

Продюсирование 
 Дигби Пеарсон — продюсирование
 Колин Ричардсон — микс
 Джон Бланхе — направление искусства
 Дэйв Лунд — графический дизайн
 Джон Сиббиск — обложка
 Энди Джонс — фотографирование

Альбомы грайндкора
Альбомы Earache Records
Альбомы Bolt Thrower